Milestone puede referirse a:

Entretenimiento 
 Milestone S.r.l., una desarrolladora de videojuegos italiana.
 Milestone (compañía), una desarrolladora de videojuegos arcade japonesa.

Personas 
 Lewis Milestone (1895–1980), director estadounidense.

Productos y servicios 
 Motorola Milestone, terminal GSM basado en Android.